Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 16 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Joe Fernández, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Japon
Sport au Japon en 1991
Tennis en septembre 1991